Ryczów ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:
 Ryczów (Ogrodzieniec) in der Woiwodschaft Schlesien
 Ryczów (Spytkowice) in der Woiwodschaft Kleinpolen